Birmanisch (Burmesisch) steht für:
 Birmanische Sprache, die Amtssprache in Myanmar 
 Birmanische Sprachen, eine Sprachgruppe in Myanmar und Süd-China